Остров Эмеральд () — остров-призрак в южной части Тихого океана (или в Тихоокеанском секторе Южного океана). Открыт в 1821 году. Позже остров обнаружен не был.

История открытия 
Несколько ранних исследователей сообщили о наличии острова, лежащего между Австралией и Антарктидой к югу от острова Макуори. Наблюдение было сделано, в частности, кораблём «Эмеральд» (Emerald) в декабре 1821 года, и название острова происходит от названия этого корабля. Это был, как предполагалось, небольшой (но высокий или гористый) остров под .

Однако никакого следа этого острова не было найдено в 1840 году организованной ВМФ США Исследовательской экспедицией (United States Exploring Expedition), под командованием коммодора Чарльза Уилкса; ничего не дал и поиск, предпринятый Эрнестом Шеклтоном на «Нимроде» в 1909 г. 
 
Неизвестно, существовал ли в действительности этот остров. Возможно, остров затонул (его предполагаемое местоположение совпадает с районом подводного вулканического нагорья). Но наиболее вероятное объяснение заключается в том, что островом были атмосферные явления (скопление тумана), оптические иллюзии или несколько огромных айсбергов — во всяком случае, никто не утверждал, что высаживался на остров.

Остров на карте 
Несмотря на неудачные поиски, остров Эмеральд попал на многие географические карты (например, на карте «Полярные страны Южного полушария» в Энциклопедическом словаре Брокгауза он отмечен как «о. Эмеральдъ»), в том числе и в фундаментальный советский «Атлас Антарктики», где показано его расположение под , с пометкой "существование острова сомнительно".. Он появился даже на карте 1987 г. в ежедневнике (с атласом), изданном American Express.

Глубоководную равнину на дне океана ниже предполагаемого местонахождения этого призрачного острова называют Равнина Эмеральд ().

Примечания 

 Reference in an 1882 paper of the Transactions of the Royal Society of New Zealand
 Reference in an 1890 paper of the Transactions of the Royal Society of New Zealand

Острова Тихого океана
Антарктические и субантарктические острова-призраки